Ба́ка-Джа́т (, ) — арабский город в Хайфском округе Израиля.

История 
Был образован в 2003 году в результате слияния деревень Бака аль-Гарбия и Джат. В соответствии с информацией Центрального бюро статистики Израиля, в Бака-Джат проживало 33 400 человек по состоянию на 2009 год. С 1 ноября 2010 года слияние было отменено и город Бака-Джат был снова разделен на город Бака-аль-Гарбия и местный совет Джат.

Население 
По статистическим данным Центрального статистического бюро Израиля, население на декабрь 2015 года составляло 28 125 человек.

Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Города Израиля
Города, основанные в XXI веке